Ajam peut désigner :
 ʿAjam — , au pluriel  —, mot arabe désignant les non-arabophones.

Adjami peut désigner :
 Adjami —  —, ensemble d’alphabets dérivés de l’alphabet arabe utilisés en Afrique.

Ajami peut désigner :
 Ajami, film israélien sorti en 2009.